Медицинский сад () — общественный парк в Братиславе, в квартале Старый город. Расположен между улицами Шпиталска (Госпитальная), Американской площадью, улицами Сасинкова, Польна и 29 августа.

Со стороны Госпитальной улицы территорию сада ограничивает Летний дворец Аспермонта, который частично находится в саду. В Медицинском саду есть детская площадка, много скульптур и архитектура малых форм.

Галерея 

Сады и парки Братиславы